Dollerup kan henvise til flere stednavne:
 Dollerup (Blenstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Blenstrup Sogn, Rebild Kommune
 Dollerup (Fovlum Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Fovlum Sogn, Vesthimmerlands Kommune
 Dollerup (Sjørring Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sjørring Sogn, Thisted Kommune
 Dollerup (Skanderup Sogn) – en bebyggelse i Skanderup Sogn, Kolding Kommune
 Dollerup (Viborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Dollerup Sogn, Viborg Kommune
 Dollerup (Slesvig) – en kommune i det nordøstlige Angel i Sydslesvig